Eyskens ist der Familienname folgender Personen:

 Gaston Eyskens (1905–1988), belgischer Staatsmann und Premierminister
 Mark Eyskens (* 1933), belgischer Ökonom und Politiker

Siehe auch:
 Mount Eyskens, Berg im Königin-Maud-Land, Antarktika